Борки — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Борковского сельского поселения. Население — 22 жителя (2007 год). 
 
Расположена в северо-западной части области в 52 км к северо-востоку от Демидова, в 41 км северо-восточнее автодороги  Смоленск — Невель, на берегу реки Ельша. В 100 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Смоленск на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Демидовского района (Смоленская область)